L'espressione inglese Over the Edge (letteralmente "oltre il limite") può riferirsi:

Musica 
 Over the Edge  – traccia dell'album Just Supposin' degli Status Quo del 1980
 Over the Edge  – album dei Wipers del 1985
 Over the Edge  – album degli Hurricane del 1988
 Over the Edge  – traccia dell'album Hollywood Vampires degli L.A. Guns del 1991
 Over the Edge  – traccia dell'album One Voice degli Agnostic Front del 1992
 Over the Edge  – traccia dell'album Phobia dei The Kinks del 1993
 Over the Edge  – singolo dei Ratt del 1999, dall'album Ratt
 Over the Edge  – traccia dell'album MFZB degli Zebrahead del 2003
 Over the Edge  – traccia dell'album Freedom di Akon del 2008
 Over the Edge  – traccia dell'album Static Impulse di James LaBrie del 2010

Cinema 
 Giovani guerrieri (Over the Edge) – film del 1979

Wrestling 
 Over the Edge  – evento pay-per-view

Altro 
 Over the Edge  – gioco di ruolo di Jonathan Tweet

Pagine correlate 
 Over the Hedge